Dacië, een voormalig rijk in Europa
 Geschiedenis van Denemarken, (Dacia) middeleeuwse benaming voor Denemarken
 Dacia (automerk), een Roemeens automerk
 Dacia (Botoșani), een dorpje in Botoșani (Roemenië)
 Dacia (Brașov), een dorp in Brașov (Roemenië)
 Dacia (Satu Mare), een dorpje in Satu Mare (Roemenië)
 Dacia (vulkaan), een vulkaan in de Atlantische Oceaan